La categoria 52 kg è stata la seconda categoria femminile di peso ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 29 luglio 2012. Hanno partecipato 23 atlete.

La gara è stata vinta dalla nordcoreana An Kum-ae, che ha battuto in finale la cubana Yanet Bermoy.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

F052